Madaba guvernement () är ett av Jordaniens tolv guvernement (muhafazah).  Den administrativa huvudorten är Madaba. Guvernementet gränsar mot guvernementen Balqa, Karak och Amman samt Döda havet. 

Guvernementet har 129 960 invånare och en yta på 2 008 km².

Administrativ indelning  
Guvernementet är indelat i två administrativa enheter (Nahia):  
 Dhiban
 Madaba

Källor

Externa länkar 
 Statoids - Jordanien 

 
Jordaniens geografi